Халепский пакт () или Халепская хартия () — соглашение, заключённое в 1878 году между Османской империей (султан Абдул-Хамид II) и представителями Критского революционного комитета, закрепившее широкую автономию острова Крит. Названо в честь Халепы (ныне район Ханьи), где оно было подписано.

История 
После Русско-турецкой войны 1877—1878 и Берлинского трактата османское правительство обязалось провести административные реформы для устранения дискриминации христианского населения. Остров
Крит, с 1669 года османская провинция, был одним из таких случаев. Со времён начала греческой войны за независимость в 1821 году, христианские критяне раз за разом восставали против османского ига, стремясь к объединению с Грецией. Начиная с 1875 года на острове продолжалось восстание, и был создан Революционный комитет из критян.

В качестве примирительного жеста султан впервые назначил грека-христианина, Костаса Адосидиса, генерал-губернатором (вали) острова. После Берлинского трактата на остров был отправлен Мухтар-паша для переговоров с Революционным комитетом.

15 октября (27 октября по новому стилю) 1878 года, окончательное соглашение было достигнуто и подписано в доме журналиста Костиса Мицотакиса (деда будущего премьер-министра Греции и прадеда ещё одного) в Халепе. Оно постановило:
 Остров Крит должен управляться генерал-губернатором со сроком пребывания на посту в пять лет; если генерал-губернатор христианин, то его заместителем должен быть мусульманин, и наоборот
 Общественные должности будут занимать коренные критяне, а греческий будет языком в суде
 Часть собираемого на острове налога будет оставаться на Крите для местных нужд, кроме того, Криту предоставляются определённые налоговые вычеты
 Число христианских субпровинциальных губернаторов будет больше числа мусульманских
 Остров будет охранять новосозданная критская жандармерия, набранная из местных жителей
 Разрешено публичное употребление греческого языка, открытие грекоязычных ассоциаций, газет и т. п.
 Объявляется всеобщая амнистия всем повстанцам, а населению разрешено лицензированное владение оружием

Соглашение объявлялось более важным, чем любые прошлые и будущие османские законы, и даже чем противоречащие ему положения Османской конституции. В результате Крит становился автономным государством в составе Османской империи. Пакт в целом выполнялся до 1889 года, когда его отменил Ахмед Джевад-паша. Отмена пакта привела к очередному восстанию на Крите в 1895—1898 годах, и ко греко-турецкой войне, после которой Османская империя покинула Крит, и на острове возникло автономное Критское государство. В 1912—1913 годах Крит вошёл в состав Греции по итогам Балканских войн.

История Крита
История Османской империи
XIX век в Греции
1878 год в политике